Минжэнь () — один из основных китайских титулов го, аналог японского титула Мэйдзин и корейского титула Мёнин, проводимый спонсируемый Китайской ассоциацией интеллектуальных видов спорта (Zhongguo Qiyuan) и изданием Chinese People’s Daily. Название титула, как и его японского и корейского аналогов, обозначает мастер, виртуоз. Призовой фонд титула составляет 25 000 юаней (около 3 000 долларов). Текущим обладателем титула Минжэнь является профессиональный игрок 5 дана Цзян Вэйцзе. Рекордсменом турнира является Ма Сяочунь, удерживавший титул в течение 13-ти лет подряд. Предварительный этап розыгрыша титула проходит по системе плей-офф, в нём участвуют 64 игрока; полуфинал происходит в виде серии из трёх матчей, финал — из пяти партий между двумя финалистами. Контроль времени составляет по 3 часа основного времени у каждого игрока и пять периодов бёёми по 60 секунд.

Обладатели титула

Примечания 

Титулы го
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1988 года
Соревнования по го в Китае
Появились в 1988 году в Китае